Fir Point steht für:
 Fir Point (British Columbia), Erhebung (318 m) in British Columbia, Kanada
 Fir Point (Arizona), Berg (2059 m) im Navajo County, Arizona, USA
 Fir Point (Maine), Kap im Hancock County (Maine), Maine, USA
 Fir Point (Oregon), Erhebung (942 m) im Douglas County (Oregon), Oregon, USA
 Fir Point (Washington), Kap im Skamania County, Washington, USA